Choko Mabuchi (1911-1985) – pilota giapponese
 Eitaro Mabuchi (1867-1943) – politico giapponese
 Erika Mabuchi (1979) – attrice giapponese
 Genzō Mabuchi (1923-1997) – produttore discografico
 Kamo no Mabuchi (1697-1769) – poeta, filologo e filosofo giapponese 
 Sumio Mabuchi (1960) – politico giapponese